Three () може значити:

 Three — американський гурт.
 Three — альбом гурту Sugababes.
 Three — альбом американського гурту The Black Heart Procession.
 Three — альбом американського гурту Nine Days.
 Three — альбом британського гурту Ph.D.